Audubon – città statunitense della Contea di Audubon, Iowa
 Audubon – città statunitense della Contea di Becker, Minnesota
 Audubon – borough statunitense della Contea di Camden, New Jersey
 Audubon –  census-designated place statunitense situato nello stato della Pennsylvania, nella contea di Montgomery
 John James Audubon – ornitologo, illustratore e pittore statunitense di origine francese